Евгений Цыганов: Цыганов, Евгений Терентьевич (1921—1971) — Герой Советского Союза.
 Цыганов, Евгений Эдуардович (род. 1979) — российский актёр.